(The) Easy Rider(s) kan verwijzen naar:
Easy Rider, een roadmovie uit 1969
 Easy Rider (soundtrack), de soundtrack van de bovenstaande film
 EasyRider, een smartcard in het openbaar vervoer in Nottingham in Engeland
 Easyriders, een Amerikaans motorfietsmagazine
 Easy Riders (Noorse band), een Noorse rockband
 The Easy Riders (Amerikaans trio), een Amerikaans songwriters- en folkmuziektrio